

Населені пункти 
 Струга — місто в Македонії, Південно-Західному регіоні
 Струга — община в Македонії із центром у місті Струга
 Струга — село в Україні, Новоушицькому районі Хмельницької області
 Струга — село в Білорусі, Малоритському районі Берестейської області
 Струга — село в Хорватії, в громаді Светий Джурдж Вараждинської жупанії

Річки 
 Струга — річка в Україні, притока Верещиці (басейн Дністра)
 Струга — річка в Україні, притока Гнилої Липи (басейн Дністра)
 Струга — річка в Україні, притока Стривігору (басейн Дністра)
 Струга — річка в Україні, притока Білоус (басейн Десни)

Паронім 
 Стуга (зменш. — стужка) — діалектна назва козуба з лубу